The Right Time – album di Etta James del 1992
 The Right Time – singolo degli Hoodoo Gurus del 1993
 The Right Time – singolo dei Corrs del 1996
 The Right Time – album di Bosson del 1998
 The Right Time – singolo degli Ultra del 1998